Atlantic Crossing — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 15 серпня 1975 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 44:27. Альбом відносять до напрямку рок, поп.

Список пісень
 Three Time Loser (Род Стюарт) – 4:03
 Alright for an Hour (R.Stewart, Jesse Ed Davis) – 4:17
 All In The Name Of Rock & Roll (Р.Стюарт) – 5:02
 Drift Away (Mentor Williams) – 3:43
 Stone Cold Sober (R.Stewart, Steve Cropper) – 4:12
 I Don't Want to Talk About It (Danny Whitten) – 4:47
 It's Not the Spotlight (Barry Goldberg, Gerry Goffin) – 4:21
 This Old Heart of Mine (Holland-Dozier-Holland, Sylvia Moy) – 4:04
 Still Love You (Р.Стюарт) – 5:08
 Sailing (Gavin Sutherland) – 4:37
бонус-трек видання 2009
 Skye Boat Song – 4:13
 To Love Somebody  (con Booker T. & The MG's) - 4:12
 Holy Cow  (con Booker T. & The MG's) - 3:16
 Return to Sender  (con Booker T. & The MG's) - 3:42
 Three Time Loser (альтернативна версія) - 4:40
 Alright for an Hour (альтернативна версія) - 4:36
 All in the Name of Rock 'N' Roll (альтернативна версія) - 5:00
 Drift Away (альтернативна версія) - 3:58
 Too Much Noise (prima versione di Stone Cold Sober) - 3:24
 I Don't Want to Talk About It (альтернативна версія) - 4:56
 It's Not the Spotlight (альтернативна версія) - 4:27
 This Old Heart of Mine (альтернативна версія)  (con Booker T. & The MG's) - 3:54
 Still Love You (альтернативна версія) - 4:57
 Sailing (альтернативна версія) - 4:39
 Skye Boat Song (альтернативна версія) - 4:20

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта
Серпень 1975